The Sundowners ist der Originaltitel folgender Filme:

 Der endlose Horizont
 Zweikampf bei Sonnenuntergang